Mathias Achatz ist der Name folgender Personen:

* Mathias Achatz (Trompeter) (* 1981), deutscher Trompeter
 Mathias Achatz (Koch) (* 1987), deutscher Koch